O FEI Rugby, é um time de Rugby Universitário da cidade de São Bernardo do Campo, SP, Brasil. É o time de rugby da Associação Atlética Acadêmica Engenharia Industrial (A.A.A.E.I.), a atlética dos alunos da Fundação Educacional Inaciana (FEI).

História 
O time foi fundado em 1973, por alunos interessados no esporte britânico pouco difundido no Brasil. O time passou as decadas de 70 e 80 participando ativamente do Campeonato Brasileiro de Rugby e cedendo jogadores para a Seleção Brasileira de Rugby. Mas logo passou uma época de sombra a partir de 1989, fechando o departamento de rugby da atlética.

Sua nova fundação foi no dia 23 de agosto de 1991, recebendo uma nova leva de estudantes interessados em praticar o rugby. Em 1992, conquista o título de Campeão Universitário pela FUPE. Nesse ano o time realmente mostrou sua antiga disposição e que o Rugby também tem vez no Brasil, deste ano em diante foram obtidas muitas glórias conquistamos o Engenharíadas em 2000 e 2002.

Em 2002 todo o time foi reestruturado com a entrada de novos jogadores, restando poucos veteranos, formando um time jovem e com muita vontade. Neste mesmo ano a conquista do vice campeonato da Liga Paulista de Rugby Universitário 2ª divisão. Desses novos jogadores alguns participaram da conquista do torneio Engenharíadas 2002 e 2003.
Em 2016 o time inaugura a equipe feminina de 7's' captando alunas da FEI, sua estreia foi no desafio FEI x Mauá vencido pela Mauá por FEI 10 x 12 Mauá, os primeiros pontos do time feminino foram marcados pela Marguerite (Atleta intercambista, de origem francesa) sem conversão.

Títulos 
 2019 - Vice-campeão serie A - NDU
2019 - Campeão Serie Prata da FUPE 
2015 - Campeão da Engenharíadas (invicto)
 2009 - Campeão da Engenharíadas (invicto)
 2003 - Campeão da Engenharíadas
 2002 - Vice-campeão da Liga Paulista de Rugby Universitário 2ª Divisão
 2002 - Campeão da Engenharíadas
 2000 - Campeão da Engenharíadas
 1992 - Campeão da FUPE
 1986 - Vice-campeão Brasileiro
 1980 - Bi-Campeão Brasileiro da 2° divisão
 1980 - Campeão Paulista da 2° divisão
 1979 - Campeão Brasileiro da 2° divisão
 1979 - Campeão da FUPE

Ligações externas 
 
 
 

Times de rugby de São Paulo
Esporte de São Bernardo do Campo